«Рентге́н» — шахматный мотив непрямого воздействия дальнобойной фигуры, линия нападения которой ограничивается размещением другой фигуры и может быть увеличена вследствие перемещения той фигуры.

Формы «рентгена» 
«Рентген» проявляется в разных формах:
 Линейный удар — связка, где связывается менее ценная неприятельская фигура с более ценной или равной.
 Засада — непрямая атака на неприятельскую фигуру через другую или другие фигуры, при уходе которых возникает вскрытое нападение, например вскрытый шах.
 Защита своей фигуры через неприятельскую. В этом случае «рентген» выступает не только как мотив, но и как самостоятельный тактический приём.

Примеры

«Рентген» как линейный удар 

В позиции слева белый слон связывает чёрную ладью чёрным ферзём. Чтобы избежать потери ферзя, чёрным следует отойти им, но тогда они теряют качество в виде ладьи за слона. Это пример относительного линейного удара.

В позиции справа белый король обязан отойти, после чего слон заберёт ферзя. Это пример абсолютного линейного удара.

«Рентген» как засада 

В партии Михаил Красенков — Яссер Сейраван 2000 года чёрные пошли 23…Фd8-h4!, косвенно атакуя пешку d4. Теперь белые не могут отвечать 24.e5 или 24.ed, так как последует 24…Ф:d4+.

В партии Всеволод Раузер — Михаил Ботвинник 1933 года белые, игнорируя «рентгеновское излучение» чёрной ладьи, пошли 15.Лac1, на что последовало 15…e5! и на 16.b3 d5!!. Движение центральных пешек вскрыло центр в пользу чёрных, что стало основой выигрыша партии Ботвинником. В связи с этим Бернард Кафферти и Марк Тайманов предложили 15.Фf2, уводя ферзя от «рентгеновского излучения» чёрной ладьи.

Заслуживает внимания по этому поводу совет : «Поставьте вашу ладью на линию с его ферзём, неважно как много фигур будет находиться между».

«Рентген» в виде защиты своей фигуры 

На диаграмме слева белые выигрывают пешку ходом 1.К:b7!, так как белый слон на f3 защищает белого коня на b7 через чёрного слона на d5.

В партии Макс Эйве — , 1923 года белые форсируют мат
17.Фh8+! С:h8 18.Л:h8#.

См. также 
 Вскрытый шах
 Засада (шахматы)
 Линейный удар

Примечания

Литература 
 Сейраван Яссер Шахматный учебник тактики // Рентгеновские лучи и ветряные мельницы : — М.: Астрель: АСТ, 2007. — С. 120—126
 Яковлев Н. Г. Уроки шахматной тактики // Рентген. — СПБ., 2008. — С. 99—102

Шахматная тактика